Federación Anarquista Uruguaya, federação anarquista do Uruguai;
Florida Atlantic University, universidade pública dos Estados Unidos;
 Fuerza Aérea Uruguaya, ramo aéreo das Forças Armadas do Uruguai;
Sigla comum para Faculdades de Arquitetura e Urbanismo em países lusófonos, como:
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, unidade voltada ao ensino de arquitetura pertencente a Universidade de Lisboa;
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, unidade voltada ao ensino de arquitetura pertencente a Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, unidade voltada ao ensino de arquitetura pertencente a Universidade de Brasília;
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, unidade voltada ao ensino de arquitetura e design pertencente a Universidade de São Paulo;
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, unidade voltada ao ensino de arquitetura pertencente a Universidade Presbiteriana Mackenzie;
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS, unidade voltada ao ensino de arquitetura pertencente a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Desambiguações de siglas